Metallica:

 Metallica — американская метал-группа.
 Metallica — пятый студийный альбом метал-группы Metallica.

См. также 

 Poecilotheria metallica — вид древесных пауков семейства пауков-птицеедов.